Rapaz Comum II é um álbum solo do cantor de rap Edi Rock, integrante do grupo Racionais MC's. Foi lançado em 1999 pela Cia. Paulista de Hip Hop e possui seis faixas.

Faixas

Álbuns de 1999
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns de rap
Álbuns de blues
Edi Rock